Лапинский — фамилия; имеет женскую форму Лапинская. Известные носители:

 Лапинский, Евгений Валентинович (1942—1999) — советский волейболист.
 
 Лапинский, Михаил Никитич (1862—1947) — русский учёный-невропатолог, профессор Киевского и Загребского университетов.
 Лапинский, Теофил (1827—1886) — польский офицер и революционер, участник Кавказской войны.
 Лапинский, Яков Наумович (род. 1928) — советский украинский композитор.

Лапинская 
 Лапинская, Татьяна Александровна (1915—2006) — советский педагог и учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Двойные фамилии 
 Нильский-Лапинский, Станислав

Другое 
 Лапинская (деревня) — деревня в муниципальном образовании «Павловское» (Каргопольский район Архангельской области)

См. также 
 Лапин
 Лапинский проспект
 Лапиньский